Dekagramm steht für:
 die Masse von zehn Gramm, siehe Gramm#Dekagramm
 der einem Zehneck (Dekagon) eingeschriebene Stern mit zehn Spitzen